423097 Richardjarrell è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2003, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3172840 UA e da un'eccentricità di 0,1384745, inclinata di 3,64290° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Richardjarrell
Corpi celesti scoperti nel 2003